Centro Aletti – centro di studi e ricerche della Compagnia di Gesù
 Fratelli Aletti – fabbrica di organi a canne, di impronta famigliare
 Urbano Aletti – politico italiano